Kärner ist der Familienname folgender Personen:

 Gudrun Schmidt-Kärner (* 1941), deutsche Musikpädagogin
 Günter Kärner (* 1933), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Hermann Kärner (1932–2016), deutscher Elektroingenieur
 Jaan Kärner (1891–1958), estnischer Schriftsteller
 Theodor Kärner (1884–1966), deutscher Porzellanbildner und Tierbildhauer
 Tobias Kärner (* 1982), deutscher Wirtschaftspädagoge

Siehe auch: 
 Kärrner, eine alte Bezeichnung für Fuhrmann
 Karner (Begriffsklärung)
 Kerner